Andaluzia — comunidade autônoma da Espanha chamada Andalusia em inglês

Cidades dos Estados Unidos
Andalusia (Alabama)
Andalusia (Illinois)

Desambiguações de topônimos